Kontos steht für:
 Kontos, griechische Bezeichnung einer langen Lanzenart, siehe Contus

Kontos ist der Familienname folgender Personen:
 Apostolos Kontos (* 1947), griechischer Basketballspieler und -trainer
 Chris Kontos (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Chris Kontos (Schlagzeuger) (* 1970), US-amerikanischer Schlagzeuger zyprischer Abstammung